Пасечник — пчеловод, работающий на пасеке.

Другие значения:

Название

Фамилия 
 Пасечник, Анатолий Павлович (1938—2000) — машинист самоходного погрузчика Манзенского леспромхоза (Красноярский край), Герой Социалистического Труда.
 Пасечник, Артём Спиридонович (1913—1940) — лётчик, Герой Советского Союза.
 Пасечник, Борис Николаевич (род. 1931) — учитель средней школы № 2 имени А. С. Пушкина города Сороки Молдавской ССР, Герой Социалистического Труда.
 Пасечник, Василий Семёнович — бригадир колхоза имени Сталина Александровского района Ворошиловградской области, Герой Социалистического Труда.
 Пасечник, Виктор Викторович (род. 1992) — украинский двоеборец.
 
 Пасечник, Владислав Витальевич (род. 1988) — русский писатель, публицист и критик.
 Пасечник, Елена Васильевна (род. 1995) — белорусская легкоатлетка, толкательница ядра.
 Пасечник, Иван Петрович (1910—1988) — советский физик-сейсмолог.
 Пасечник, Игорь Демидович (род. 1946) — украинский деятель образования, ректор университета, Герой Украины.
 
 Пасечник, Митрофан Васильевич (1912—1996) — советский и украинский физик.

См. также 
 Пасечники